Le terme louveteau peut désigner :
 le petit du loup, jusqu'à l'âge adulte ;
 un membre d'un mouvement de louvetisme, branche du scoutisme pour les jeunes enfants de 7 à 12 ans environ.

Voir aussi 
Fils de la louve